Кампо Нумеро Уно има више значења:

 Кампо Нумеро Уно (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Кампо Нумеро Уно (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Кампо Нумеро Уно, Кампо Алто (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику